Zortea kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Zortéa, kommun, Santa Catarina,

Italien 

 Zortea, Canal San Bovo – frazioni, Canal San Bovo, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Brasilienförgreningar